Lüneburger SK (celým názvem: Lüneburger Sport-Klub von 1901 e. V.) byl německý fotbalový klub, který sídlil v Lüneburgu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Založen byl 1. dubna 1901 pod názvem Lüneburger FC. Svůj poslední název nesl od roku 1912. Zanikl v roce 2008 po fúzi s fotbalovým oddílem Lüneburgeru SV do nově založeného klubu FC Hansa Lüneburg. Klubové barvy byly černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Wilschenbruch s kapacitou 6 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1901 – Lüneburger FC (Lüneburger Fußball-Club)
 1903 – Lüneburger FK (Lüneburger Fußball-Klub von 1901)
 1912 – Lüneburger SK (Lüneburger Sport-Klub von 1901 e. V.)
 2008 – fúze s Lüneburger SV ⇒ FC Hansa Lüneburg
 2008 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1949: Verbandsliga Hamburg/Alster
 1949–1950: Amateurliga Hamburg/Alster
 1950–1951: Amateurliga Hamburg
 1951–1952: Fußball-Oberliga Nord
 1952–1957: Amateurliga Hamburg
 1957–1963: Amateurliga Niedersachsen – sk. 7
 1964–1974: Verbandsliga Niedersachsen Ost
 1978–1980: Verbandsliga Niedersachsen
 1980–1989: Fußball-Oberliga Nord
 1989–1994: Verbandsliga Niedersachsen
 1994–1997: Fußball-Regionalliga Nord
 1997–1998: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 1998–2001: Fußball-Regionalliga Nord
 2001–2004: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 2004–2008: Niedersachsenliga Ost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Lüneburger SK, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1901
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2008
Sport v Lüneburgu